Erica kan syfta på:

Erica – ett kvinnonamn, se Erika
Erica – ett växtsläkte i familjen ljungväxter, se klockljungssläktet
Erica (djur) – ett spindelsläkte i familjen hoppspindlar

Erica kan syfta på följande platser:

Australien 

 Erica (ort i Australien), Victoria, Baw Baw,

Nederländerna 

 Erica (ort i Nederländerna), Drenthe, Gemeente Emmen, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar